Die folgenden Personen waren Bischöfe, Fürstbischöfe, Erzbischöfe des (Erz-)Bistums Trient (Italien):

Bischöfe von Trient 
Als erster Bischof wird ein gewisser Jovinus (ca. 350) angeführt. Der erste nachgewiesene Bischof ist Abundantius als Teilnehmer der Synode in Aquileia im Jahr 381.

Literatur 
 Josef Gelmi: Kirchengeschichte Tirols. Innsbruck-Wien-Bozen 1986, S. 327.
 Armando Costa: I Vescovi di Trento: Notizie Profili, Trento 1977.

Weblinks 
 Bischöfe von Trient

Einzelnachweise 

Trient
!Liste
!